De Waal peut désigner :

Nom de famille 

 Anna de Waal (1906-1981), femme politique néerlandaise
 Frans de Waal, psychologue et éthologue néerlandais ;
 , syndicaliste néerlandais.
 Yannick de Waal, acteur néerlandais

Toponyme 

 De Waal, village néerlandais de l'île de Texel.
Patronyme néerlandais